Catavi ist:
Catavi de Sica Sica – eine Ortschaft im Municipio Aroma in Bolivien
Catavi (Pucarani) – eine Ortschaft im Municipio Pucarani in Bolivien
Catavi (Potosí) – eine Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
Catavi-Massaker 1967 – Militär-Massaker an Bergarbeiterfamilien in Bolivien, 1967